Albești (Argeș)
 Albești (Bihor)
 Albești (Botoșani)
 Albești (Buzău)
 Albești (Constanța)
 Albești (Dolj)
 Albești (Ialomița)
 Albești (Iași)
 Albești (Mureș)
 Albești (Olt)
 Albești (Teleorman)
 Albești (Vaslui)
 Albești (Delești)